Setge de Tolosa (439), episodi bèl·lic entre romans i visigots, conseqüència del fallit setge de Narbona del 436 per part dels visigots
 Setge de Tolosa (844), operacions militars contra la ciutat de Tolosa, en mans de Pipí d'Aquitània des del 842, fetes pel rei Carles el Calb
 Setge de Tolosa (1211), intent de Simó IV de Montfort per a prendre la ciutat al comte de Tolosa Ramon VI durant la Croada Albigesa
 Setge de Tolosa (1218), campanya de Simó IV de Montfort per a prendre la ciutat de Tolosa, que s'havia aixecat en contra seu
 Setge de Tolosa (1219), intent de Lluís VIII de França i d'Amaurí IV de Montfort per a prendre la ciutat al comte de Tolosa Ramon VII